El Torneig de Viña del Mar 2009, també és conegut com a Open Movistar 2009, és un esdeveniment tennístic inclòs dintre de la sèrie 250. Es juga Viña del Mar, Xile entre el 2 i el 8 de febrer del 2009.

Quadre masculí 

2009
ATP World Tour 2009